Григору́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Григорук Аделя Григорівна — український педагог, науковець, журналістка, письменниця, заслужений працівник освіти України, літературний критик і літературознавець, автор книг для дітей.
 Григорук Анатолій Іванович — український поет, прозаїк, перекладач.
 Григорук Антон Антонович — український художник, живописець і графік.
 Григорук Валерій Іванович — український вчений-фізик.
 Григорук Володимир Васильович (1937) — радянський і казахстанський вчений, доктор економічних наук.
 Григорук Йосиф — селянин зі Струпкова, політичний та громадський діяч Галичини середини XIX століття століття, посол до Австрійського парламенту 1848 року.
 Григорук Євген Максимович — український поет, організатор друкарської справи в Україні.
 Григорук Мирослав Васильович (1943—2017) — радянський футболіст, захисник.

Українські прізвища
Прізвища на -ук